Покровское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Чагодощенского района Вологодской области.
Центр — село Покровское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Покровский сельсовет.

Законом Вологодской области от 26 ноября 2015 года № 3783-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, Белокрестское, Борисовское, Избоищское, Лукинское, Мегринское и Покровское сельские поселения — в сельское поселение Белокрестское с административным центром в селе Белые Кресты.

География 
Расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на западе с Лукинским, Избоищским и Борисовским сельскими поселениями,
 на севере с Мегринским сельским поселением,
 на востоке с Мезженским и Устюженским сельскими поселениями Устюженского района,
 на юге с Новгородской областью.

По территории сельского поселения проходит автодорога , протекают реки Кобожа, Чёрная, Колодня, Житца, расположены озёра Островское, Раздельное.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Покровский сельсовет входили 15 населённых пунктов.

В 2001 году была упразднена деревня Сырь.

В 2006 году было образовано Покровское сельское поселение в составе Покровского сельсовета.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 14 населённых пунктов, в том числе
13 деревень,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Чагодощенского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году